Vacaria
 Vacaria (futebolista)
 Rio Vacaria

Desambiguação